Estación Trinidad kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Estación Trinidad, Guanajuato, ort, León, 
 Estación Trinidad, Delstaten Mexiko, ort, San José del Rincón, 

Robotskapade Mexikoförgreningar